Naturschutzgebiet Bechsiefen und Hundberger Siefen ist der Name folgender Naturschutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Bechsiefen und Hundberger Siefen (Südkreis) in Bergisch Gladbach
 Naturschutzgebiet Bechsiefen und Hundberger Siefen (Mittlere Dhünn) in Odenthal